Courtney Peak ist der Name folgender Berge und Gipfel:

 Courtney Peak (Antarktika), ein Gipfel der Gross Hills in Antarktika
 Courtney Peak (Washington), ein Berg im Bundesstaat Washington, Vereinigte Staaten